Laurier (metrostation) van de metro van Montreal

Personen
 André Laurier (1944 - 2004), een Nederlandse montfortaner pater die vermoord werd.
 Jan Laurier (1949), een Nederlands politicus, namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer.
 Wilfrid Laurier (1841 - 1919), de zevende minister-president van Canada, de eerste Franstalige.

Plantenwereld
 Laurier (Laurus nobilis) een in de keuken gebruikt kruid; laurierbladeren zijn afkomstig van de laurierboom of -struik.
 Laurier (geslacht) (Laurus), is een geslacht van bomen uit de laurierfamilie.
 Laurierfamilie (Lauraceae), een familie van bedektzadige planten die wereldwijd uit zo'n twee à drieduizend soorten bestaat.
 Laurus nobilis 'Angustifolia' (laurier met smalle bladeren), een cultivar van de laurier.
 Laurisilva, Spaans voor 'laurierbos'. Het bos wordt gevormd door bomen die merendeels tot de laurierfamilie behoren, vandaar de naam.

Niet-verwante soorten
 Daun salam (salamblad of Indonesische laurier), het blad van de boom Eugenia polyantha uit Azië, gebruikt in de Aziatische keuken 
 Laurierkers (Prunus laurocerasus), een plant die niet tot de laurierfamilie maar tot de rozenfamilie behoort.

Zie ook
 Laurus (doorverwijspagina)
 Laurierblad (doorverwijspagina)
 Lauwerkrans, een om het hoofd gedragen krans van laurierbladeren, een overwinningsteken.
 Laurierdrop
 Lauriergracht, een gracht in de binnenstad van Amsterdam.
 Lauriergracht (schip, 1988), een vrachtschip van bevrachtingskantoor Spliethoff
 Laurière, een gemeente in het Franse departement Haute-Vienne